Gebroeders Grimm, de Duitse broers en taalkundigen Jacob Ludwig Karl Grimm en Wilhelm Karl Grimm
The Brothers Grimm (film), een Europees-Amerikaanse film uit 2005 van Terry Gilliam